Luzzatto, Luzzatti et Luzzati sont les noms d’une famille juive italienne descendant, selon une tradition transmise par Samuel David Luzzatto, d’un immigré de la province allemande de Lausitz (appelée en latin Lausatia), de sorte que la Scuola Luzzatto, synagogue familiale sise dans le Ghetto Nuovo de Venise, suivait le rite allemand.  

Le premier Luzzatto connu, Abraham, a vécu à Safed dans la première moitié du seizième siècle.
Parmi ses descendants ou parents figurent : 

 Amos Luzzatto (1928-2020), médecin, auteur et essayiste italien.
 Benedetto Luzzatto, poète et prédicateur padouan du .
 Beniamino Luzzatto (1850-1893), médecin padouan.
 Emanuele Luzzati (1921-2007), peintre, illustrateur, designer et animateur italien.
 Ephraim Luzzatto (San Daniele del Friuli, 1729 - Lausanne, 1792), poète et médecin italien. 
 Ezechia Luzzatto, érudit italien du .
 Filosseno Luzzatto (1829-1854), linguiste et ethnologue italien.
 Fortunato Luzzatto (1857-1937), compositeur et arrangeur.
 Giacomo Luzzatto (1827-1888), photographe italien.
 Dr Isaac Luzzatto, poète italien, diplômé de l'école de médecine à Padoue au .
 Isaia Luzzatto (1836-1898), notaire padouan.
 Jacob ben Isaac Luzzatto, rabbin et prédicateur oriental de la seconde moitié du  en Palestine.
 Luigi Luzzatti (1841-1927), second premier ministre et premier président juif du conseil italien.
 Rabbi Moché Haïm Luzzatto dit Ram'hal (1707-1746), kabbaliste et théologien italien, auteur du célèbre Mesilat Yesharim (Chemin des Justes).
 (en) Rachel Luzzatto épouse Morpurgo (1790-1871), poétesse et orientaliste hébraïsante italienne.
 Samuel David Luzzatto (1800-1865), intellectuel, philologue, poète et exégète critique padouan.
 Sergio Luzzatto (1963- ), historien italien.
 Simone Luzzatto (1580-1663), rabbin vénitien.

Galerie

Bibliographie

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien
Patronyme juif
Famille juive